A tövis szó jelentheti a következőket:

 Tövis (botanika), egy módosult növényi rész
 Tövis (település) (Teiuș), város Romániában
 Tövis (DC Comics), egy képregényszereplő, szuperhős

A „tövis” szó szerepel még a következő élőlények nevében:
 Tövises őscápák
 Tövises rája
 Tövisszúró gébics
 Máriatövis (Silybum marianum) az őszirózsafélék családjába tartozó növényfaj.
 Tövises kapricserje
 Ezüsttövis
 Homoktövis
 Tövises iglice
 Tűztövis

Anatómiai képlet nevében:
 Tövis alatti izom

Település nevében:
 Tövisfalva